Sangay Ngedup (Punakha, 1 de julho de 1953) foi um Primeiro Ministro do Reino do Butão, esteve no poder por duas vezes, a primeira de 9 de Julho de 1999 até 20 de Julho de 2000. Foi seguido no cargo por Yeshey Zimba e a segunda de 5 de Setembro de 2005 até 7 de Setembro de 2006, tendo sido seguido no cargo por Khandu Wangchuk.

Irmão Dorji Wangmo, Tshering Pem, Tshering Yangdon, Sangay Choden.

Genealogia

Ver também
Lista de primeiros-ministros do Butão.

Primeiros-ministros do Butão